Vlado Novak je lahko:

 Vlado Novak (1916–1994), literarni zgodovinar
 Vlado Novak (* 1952), igralec